Panikforschung ist ein Sammelbegriff für Teilbereiche vieler anderer, klassischer Wissenschaften.
 Panikstörungen sind ein Forschungsgegenstand der Psychologie.
 In der Physik ist eine gute Kenntnis panischer Reaktionen von Menschenmengen für realistische Evakuierungssimulationen notwendig.
 Die Neurologie bzw. Hirnforschung befasst sich u. a. mit der Frage, was sich im Gehirn abspielt, wenn sich ein Mensch panisch verhält.
 Panik kann in weiteren Bereichen der Wissenschaft von Interesse sein. So gibt es bei Börsencrashs panische Verhaltensweisen.